Erndl ist der Familienname folgender Personen:

 Mattis Erndl (1535–1587), Apotheker in Neuburg an der Donau und Regensburg
 Thomas Erndl (* 1974), deutscher Politiker (CSU)